Лас Абиљас има више значења:

 Лас Абиљас (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Абиљас (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику